Piazza del Senato – piazza di Helsinki, in Finlandia
Piazza del Senato – piazza di San Pietroburgo, in Russia